Druga hrvatska rukometna liga predstavlja treći rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2018./19., te se sastoji od četiri skupine - Istok, Jug, Sjever  i Zapad u kojima sudjelujuje 42 kluba.

Ljestvice

Istok 

 Izvori:  
 hrs.hr  
 furkisport.hr/hrs  
 sportilus.com

Jug 

 Izvori:  
 hrs.hr  
 furkisport.hr/hrs  
 sportilus.com

Sjever 

 Izvori:  
 hrs.hr  
 furkisport.hr/hrs  
 sportilus.com  
 MRK Sesvete

Zapad 

 Izvori:  
 hrs.hr  
 furkisport.hr/hrs  
 sportilus.com

Unutrašnje poveznice 
 Premijer liga 2018./19. 
 1. HRL 2018./19.
 3. HRL 2018./19. 
 Kup Hrvatske 2018./19.

Vanjske poveznice  
 hrs.hr 
 hr-rukomet.hr

Izvori 
 hrs.hr, glasnici liga 
 

2018-19
m-2